Chico može značiti:

osobe:
Chico – nadimak Eduarda Rózsa-Floresa, vojnika, glumca i novinara;
Chico Marx – glumac, jedan od braće Marx;

rijeke:
Chico (rijeka, Patagonija) – rijeka u Patagoniji, Argentina;
Chico (rijeka, Luzon) – rijeka na filipinskom otoku Luzon;

naselja:
 Chico (Alabama);
 Chico (Kalifornija);
 Chico (Montana);
 Chico (New Mexico);
 Chico (Texas);
 Chico (Washington);

filmovi:
Chico (film) – film Eduarda Rózsa-Floresa;
Chiko – njemački igrani film Özgür Yıldırıma;

 ostalo:
 Chico – junak iz stripa Zagor.